Mittelhammer ist der Ortsname von

 Mittelhammer (Regnitzlosau), Ortsteil der Gemeinde Regnitzlosau, Landkreis Hof, Bayern
 Mittelhammer (Stadtsteinach), Ortsteil der Stadt Stadtsteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Mittelhammer (Trippstadt), Ortsteil der Gemeinde Trippstadt, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

Mittelhammer ist der Familienname von
 Ludwig Mittelhammer (* 1988), deutscher Opernsänger (Bariton)

Siehe auch:
 Mittlernhammer